Список самых успешных синглов во Франции включает в себя 100 самых продаваемых синглов во Франции за все время существования медиарынка. Список ежегодно обновляется на основе данных Syndicat National de l’Édition Phonographique. Впервые список был составлен 6 февраля 2004 года и опубликован французским телеканалом M6.

Примечания 

Музыка Франции